Појам  може да се односи на:
 Sinopa (род), изумрли род сисара
 Синопа (митологија), нимфа у грчкој митологији
 Синопа (сателит), Јупитеров сателит
 Синоп